Frucht steht für:
 Frucht, in der Botanik die pflanzliche Blüte im Zustand der Samenreife
 Feldfrucht in der Landwirtschaft
 Frucht (Recht), Ertrag einer Sache oder eines Rechts

Personen:
 Adolf-Henning Frucht (1913–1993), deutscher Arzt und Physiologe
 Roberto Frucht (1906–1997), deutsch-chilenischer Mathematiker
 Stephan Frucht (* 1972), deutscher Kulturmanager und Musiker

Siehe auch:
 Frücht
 Früchtchen
 Früchtl